Gonzalo G. Barreñada ( es un escritor asturiano. Está licenciado en Geografía y Historia y especializado en Historia del arte. Colaboró con la revista Campu de los Patos y es el creador de un universo literario propio desarrollado en el lugar imaginario de Burgundu. Su obra puede etiquetarse como realismo mágico, con influencias también del cuento tradicional.

En el año 2019 se hizo con el Premio Xuan María Acebal de poesía con el poemario titulado El llar n'orde, que fue publicado al año siguiente. Con este poemario, Barreñada fue distinguido con el Premio de la Crítica de la Asociación d'Escritores d'Asturies, en la modalidad de poesía en asturiano.

2022 fue el año de su consagración al ganar el Premio Xosefa Xovellanos de Novela con El viaxe del cacique, el Premiu de Novela Curtia Andrés Solar Santurio con La guerra del Medrosu, y el Premio Teodoro Cuesta de Poesía por Cartes al treslluz.

Nacidos en San Martín del Rey Aurelio
Escritores de Asturias
Escritores en asturiano